Wallace hace referencia a varios artículos:

Personas
Según su ocupación o reconocimiento:

Ciencia y tecnología
El científico inglés Alfred Russel Wallace.
la medalla en su honor.

El físico Wallace Clement Sabine.
El Profesor Wallace D. Hayes.
El astrónomo estadounidense Wallace Eckert.
El ingeniero y astrónomo estadounidense William Wallace Campbell.
El empleado de Microsoft, creador del término shareware Bob Wallace.

Nobles y políticos
El noble escocés Sir William Wallace.
El General Lewis (Lew) Wallace.
El político estadounidense George Wallace.
El político estadounidense Henry A. Wallace.
El Senador junior por el estado de Illinois, Roland Wallace Burris.
La esposa del presidente de los EE. UU Harry S. Truman, Elizabeth Virginia Wallace Truman.
La poseedora de varios títulos nobiliarios Francisca Drummond de Melfort y Wallace.

Periodismo y Literatura
El novelista e historiador Wallace Stegner.
El poeta estadounidense Wallace Stevens.
El literato y periodista Edgar Wallace.
El escritor estadounidense Wallace Wattles.
El periodista estadounidense Mike Wallace.
El escritor y bibliotecario inglés Wallace Breem.
El escritor estadounidense Irving Wallace.
El escritor estadounidense David Foster Wallace.
El escritor e ilustrador estadounidense Daniel Wallace.

Cine, teatro y animación
El actor inglés Trevor Wallace Howard-Smith, más conocido como Trevor Howard.
El actor británico Wallace Lupino.
El guionista , director y productor de cine Tommy Lee Wallace.
El actor estadounidense Wallace Beery.
El actor estadounidense de cine mudo Wallace Reid.
El actor estadounidense Wallace Langham.
El actor y cantante mexicano Robert Jack Duarte Wallace.
El guionista y director de animación estadounidense Wallace Wolodarsky.
El actor y dramaturgo estadounidense Wallace Shawn.
La actriz estadounidense Ruby Ann Wallace, más conocida como Ruby Dee.
La actriz estadounidense Edna Wallace Hopper.
La actriz estadounidense Marcia Wallace.
La actriz estadounidense Dee Wallace-Stone.
La actriz y cantante estadounidense Aria Wallace.
La actriz porno Kathryn Ann Wallace.

Personajes ficticios
El personaje ficticio del videojuego Half Life 2 Dr. Wallace Breen.
El personaje ficticio del videojuego Final Fantasy VII Barret Wallace.
Los personajes ficticios Wallace y Gromit.
la película de animación basada en ellos: Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit.
 El personaje ficticio de las series de novelas gráficas Sin City Wallace.

Música
El violinista, director de la Wallace Hartley Band que viajaba en el RMS Titanic en su viaje inaugural, Wallace Hartley.
Los productores musicales:
Andy Wallace
Matt Wallace
La banda belga The Wallace Collection.
Kristy Marlana Wallace, nombre real de Poison Ivy (músico).
Christopher George Letore Wallace, nombre real de The Notorious B.I.G.

Deportes
El jugador estadounidense de waterpolo Wallace O'Connor.
Los exjugadores estadounidenses de la NBA:
John Wallace
Wallace Jones
Rasheed Wallace
Ben Wallace
Gerald Wallace
Brandon Wallace (sin equipo en EE. UU).
El jugador de fútbol costarricense Harold Wallace.

Otros campos
El astronauta estadounidense Fred Wallace Haise, Jr.
El caricaturista William Wallace Denslow.
El fundador de la secta Nación del Islam Wallace Fard Muhammad.

Lugares
Línea de Wallace
Wallace (Carolina del Norte)
Wallace (Idaho)
Wallacea

Otros
La abeja de Wallace
El dasiuro de Wallace
La rana de Wallace
El Efecto Wallace, propuesto por el científico Alfred Russel Wallace.
El Monumento Nacional William Wallace
La Colección Wallace
Las fuentes Wallace
Las presidencias en la Comunidad de Cristo de W. Wallace Smith y Wallace B. Smith.